Stati Uniti d'America
 Gulfport – census-designated place della Contea di Pinellas, Florida
 Gulfport – villaggio della Contea di Henderson, Illinois
 Gulfport – capoluogo della Contea di Harrison, Mississippi